Sydler ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Sydler, Schweizer Fußballspieler
 Jean-Pierre Sydler (1921–1988), Schweizer Mathematiker und Bibliothekar
 Pantlion Sydler (* um 1460–1521), deutscher Glocken- und Stückgießer